Rex Histrianorum — правитель истрианцев в IV веке до н. э.

Rex Histrianorum упоминается Помпеем Трогом в передаче Юстина при описании событий, когда теснимый истрианцами скифский правитель Атей обратился при содействии аполлонийцев за помощью к македонскому царю Филиппу II, обещая в благодарность сделать его своим преемником. Однако правитель истрианцев умер, война окончилась, и Атей отослал пришедших македонян обратно к их царю, не исполнив обещанного и даже не компенсировав Филиппу понесенные расходы (что привело впоследствии к разорению Скифии). Эти события произошли до осады Филиппом Византия в 340 году до н. э.

В научной литературе присутствует широкий спектр мнений по поводу личности истрианцев и их царя. По мнению Каллистова Д. П., А. Момильяно, Хр. М. Данова, Г. Глотца, Ю. Керста, rex Histrianorum был тираном в греческом городе Истрия. Б. Н. Граков, Б. Пик считали, что под истрианцами следует понимать одну из обитавших к югу от Дуная народностей. Схожей точки зрения придерживается и Т. В. Блаватская, полагавшая, что речь, видимо, идёт о мощном союзе племён, живших к северу от Истра и объединившихся под властью деятельного вождя для борьбы со скифами. После же его смерти эта коалиция распалась.

Литература 
Первичные источники
 Марк Юниан Юстин. Эпитомы сочинения Помпея Трога (книга IX, глава 2).

 Исследования:
 Каллистов Д. П., Нейхардт А. А., Шифман И. Ш., Шишова И. А. Рабство на периферии античного мира. — Л., 1968. С. 215—217.
 Блаватская Т. В. Западнопонтийские города в VII—I вв. до н. э. Причерноморье в античную эпоху // под редакцией В. Н. Дьякова. Выпуск 3. — М., 1952. С. 85—87.
 Граков Б. Н. Каменское городище на Днепре. МИА, № 36. М., — 1954. С. 20б.
 Хр. М. Данов.  Западният бряг на Черноморе в древностата. — София, 1947. С. 52.
 G. Glotz. Histoire grecque. — Paris, 1936. S. 334.
 Pick und К. Regling.  Die antiken Münzen von Dacien und Moesien, I, 1. — Berlin, 1898.
 Histria, I. — Bucaresti, 1954. С. 32.

Правители Европы IV века до н. э.